Le jacara est un reptile de la famille des alligatoridés.
 Jácara, air de danse d'origine espagnole et portugaise (xàcara) du , devenue au siècle suivant la tonadilla.
 JACARA est l'acronyme de Joint Australian Centre for Astrophysical Research in Antarctica.